Ignazio Moncada – politico del XVII secolo
Ignazio Moncada – pittore